

Програмне забезпечення 
 Software Requirements Specification
 Spaced repetition software

Технологія  
 Supplementary Restraint System